Соболинка — река в Кемеровской области России. Впадает в Катат в 26 км от устья по правому берегу. Длина реки — 19 км.

На реке находятся деревни Назаровка и Соболинка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн реки — Чулым, водохозяйственный участок реки — Чулым от в/п с. Зырянское до устья.

Код водного объекта — 13010400312115200020967.

Примечания 

Бассейн Китата
Реки Яйского района
Реки Тайгинского городского округа